Марисса Камилла Литтл (; род. 18 января 1985 года, Уинстон-Сейлем, Северная Каролина) — американская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 2007 года во втором раунде под общим семнадцатым номером клубом «Сан-Антонио Силвер Старз». Играла на позиции тяжёлого форварда.

Ранние годы 
Камилла Литтл родилась 18 января 1985 года в городе Уинстон-Сейлем (штат Северная Каролина) в семье Роберта и Элейн Литтл, у неё есть старшая сестра, Брэнди, училась же там же в средней школе Карвер, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте goheels.com

Баскетболисты США
Игроки «Сан-Антонио Старз»
Игроки ЖБК «Элицур» Рамла
Игроки «Атланта Дрим»
Игроки «Сиэтл Шторм»
Игроки ЖБК «Маккаби» Рамат-Ган
Игроки ЖБК «Электра» Рамат-ха-Шарон
Игроки ЖБК «Маккаби Бнот» Ашдод
Игроки «Коннектикут Сан»
Игроки ЖБК «Рагуза»
Игроки «Финикс Меркури»
Игроки ЖБК «Лат-Монпелье»
Игроки ЖБК «Венеция»